Artemisz
 Artemisz, ókori görög mitológiai alak, a Hold és a vadászat szűz istennője
 Artemisz, női keresztnév
 Artemízia (Artemisia), a keresztnév egyik változata
 Artemisz, almafajta

Artemis
 Artemis-program, amerikai irányítású nemzetközi űrprogram

Hasonló
 artemisia, az üröm növénynemzetség latin neve
 Artemisium, Sant’Agata di Puglia olaszországi város ókori római neve
 Artemis Records, egykori New York-i független lemezkiadó vállalat (1999–2006)